Taedong bezeichnet

 Taedong-kun, einen Landkreis in P’yŏngan-namdo, Nordkorea
 Taedong-gang, einen Fluss in Nordkorea
 Taedong-Tor, ein Stadttor in Pjöngjang, Nordkorea